Аллсвенскан 1995 () — 71-й сезон чемпионата Швеции по футболу. Он начался 9 апреля 1995 года и закончился 28 октября 1995 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Бомбардиры 
по данным газеты «Dagens Nyheter»

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат Швеции на rsssf.com

1995
Швеция
Спорт в Швеции в 1995 году